Глаз — часть тела, орган зрения человека и многих животных.
 Глаз человека — часть тела, орган зрения человека.
 Глаз — символизм в религиозно-философских учениях.

Фильмы 
 Глаз — кинофильм 2002 года, Гонконг.
 Глаз — кинофильм 2008 года, США — ремейк гонконгского фильма.
 Глаз 2 — фильм 2004 года совместного производства Гонконга и Таиланда.
 Глаз 3: Бесконечность — фильм ужасов с элементами комедии.
 Глаза:
 Глаза (фильм) — российский кинофильм 1992 года.
 Глаза (Вавилон-5).

Персоналии 
 Глаз, Лена (род. 1961) — израильская шахматистка, международный мастер.
 Уайт-Глаз, Алисса (род. 1985) — канадская певица и автор песен.

См. также 
 
Топонимы
 Морской Глаз — озеро в России, в республике Марий Эл
 Ирландский глаз — остров в Ирландском море

Биология
 Вороний глаз — род однодольных растений семейства Мелантиевые
 Павлиний глаз — дневная бабочка

Прочее
 Глаз — некоторые технические приспособления или приборы (объектив «Рыбий глаз» и др.)
 Глазок — разные значения
 Рыбий глаз — разные значения
 Лондонский глаз — колесо обозрения в Лондоне
 Тигровый глаз — минерал
 Бычий глаз — разные значения
 Глаз бури — погодное явление, центр тайфуна, урагана, перемещающийся со скоростью атмосферного фронта
 Сглаз (дурной глаз)
 Глазунья — тип яичницы
 Око — разные значения

Примечания